Allen Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Allen Airport (Indiana)
 Allen Airport (Nebraska)
 Allen Airport (North Carolina)
 Allen Airport (Ashtabula County, Ohio)
 Allen Airport (Trumbull County, Ohio)